

Codici 
 A48 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Verona
 A48 – negli scacchi, codice ECO che designa una parte del sistema di Londra

Strade 
 A48 – autostrada francese Lione – Grenoble
 A48 – autostrada britannica collegamento fra la M4 all'interno di Cardiff